Le château de Buffavent peut désigner :

 Le château de Buffavent dans la commune française de Lully, dans le département de Haute-Savoie ;
 Le château de Buffavent dans la commune française de Denicé, dans le département du Rhône.
 Le château de Buffavento (Buffavent), dit aussi château de la Reine, situé au nord-est de Nicosie, en Chypre du Nord.

Homonymie de toponyme